Rositten heißen folgende geographischen Objekte:
 Rēzekne, Stadt in der Region Lettgallen, Lettland
 Bogatowo (Kaliningrad, Bagrationowsk) (), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (ehem. Rositten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Rossitten